Miles Davis Volume 1 é um álbum de Miles Davis, 
publicado pela gravador Blue Note Records em 1955.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1955